Kalle Lassila (ur. 23 stycznia 1985 w Veteli) – fiński biegacz narciarski. Uczestnik mistrzostw świata w Sapporo i Libercu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 
 Profil zawodnika na stronie FIS

Urodzeni w 1985
Fińscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010